Квач — широка, груба щітка (пензель).
 Квач — дитяча гра, за правилами якої треба влучити м'ячем у того, хто тікає, або, догнавши його, торкнутися рукою.
 Квач — розмовне слово, уживане щодо безхарактерної людини.
 Квач — жаргонний вигук, що вживається у випадку невдачі.

Прізвище 

 Квач Алла Василівна ( 1966) — український лікар-стоматолог, управлінець, громадсько-політичний діяч.
 Квач Ганна Пилипівна ( 1941) — українська радянська діячка
 Квач Орест Арсенович (1991—2014) — український військовик, який загинув у війні на Сході України у 2014 році.
 Квач Юрій Валерійович — український зоолог, паразитолог і гідробіолог.

Див. також 
 Квача — грошова одиниця Замбії та Малаві
 Квачі — назва кількох населених пунктів у Білорусі та Росії

Примітки 

Українські прізвища